nomos – dawna jednostka podziału administracyjnego Grecji
 nom – jednostka podziału administracyjnego Egiptu
 nomos – gatunek greckiej liryki chóralnej
 nomos – w języku greckim prawo, w brzmieniu oryginalnym termin stosuje się do szeregu greckich i późniejszych pojęć filozoficznych i socjologicznych dotyczących ładu i prawa społecznego lub kosmicznego
 Nomos – grecka personifikacja prawa
 Nomos: Kwartalnik Religioznawczy – pismo religioznawcze